А́ткінсон () — англійське прізвище або топонім та похідні від них назви.

Персоналії 
 Аткінсон (прізвище)

Топоніми 

 Аткінсон (3 300 м) — одна із вершин хребта Сентінел, гірської системи Елсворт, Антарктида.

Аткінсон — округ штату Джорджія, США.
 Аткінсон — місто, штат Іллінойс
 Аткінсон — місто, штат Мен
 Аткінсон — місто, штат Небраска
 Аткінсон — місто, штат Нью-Гемпшир
 Аткінсон — місто, штат Північна Кароліна
 Аткінсон — тауншип в окрузі Карлтон штату Мінесота, США.

Інше 
 Цикл Аткінсона — модифікований цикл Отто чотиритактного двигуна внутрішнього згоряння.
 Індекс Аткінсона — показник вимірювання соціальної нерівності, запропонований у 1970 р. економістом Ентоні Аткінсоном.
 1827 Аткінсон (1827 Atkinson) — астероїд головного поясу, відкритий 7 вересня 1962 року.